Grekland stod som värd för de första moderna olympiska spelen 1896 i Aten. Förebilden för de olympiska spelen är de olympiska spel som hölls i det antika Grekland. Grekland har som en av endast fyra nationer deltagit i samtliga olympiska sommarspelen (övriga tre är Storbritannien, Frankrike och Schweiz). År 2004 stod Grekland och Aten åter igen värd för de olympiska sommarspelen.

Grekland debuterade i de olympiska vinterspelen vid vinter-OS 1936 i Garmisch-Partenkirchen och de har sedan dess deltagit i alla vinterspelen förutom vinter-OS 1960 i Squaw Valley.

Grekland har totalt vunnit hundratjugoen medaljer (alla på sommar-OS), med friidrott och tyngdlyftning som de mest framgångsrika sporterna.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sporter

Källor